Houtzager ist der Name von

 Hans Houtzager (1910–1993), niederländischer Hammerwerfer
 Marc Houtzager (* 1971), niederländischer Springreiter